Ишлей — река в России, протекает в Арзамасском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 125 км по левому берегу реки Серёжа. Длина реки составляет 15 км, площадь бассейна — 101 км².

Исток реки в лесном массиве в 30 км к северо-западу от Арзамаса. Течёт на северо-восток по ненаселённому лесу. Впадает в Сережу выше села Пустынь.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тёша от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300212110000030779
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003077
 Код бассейна — 09.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Арзамасского района
Бассейн Тёши